

Cinema 
 Namai, noto anche con il titolo inglese The House – film del 1997 diretto da Šarūnas Bartas
 The House (Dom) – film del 2011 diretto da Zuzana Liová
 Casa Casinò (The House) – film del 2017 diretto da Andrew Jay Cohen
 The House – film del 2022 diretto da Emma de Swaef, Marc James Roels, Niki Lindroth von Bahr e Paloma Baeza

Letteratura 
 La casa (The House) – romanzo di Danielle Steel del 2006

Musica 
 The House – album di Katie Melua del 2010

Televisione 
 The House – film per la televisione del 1984 diretto da Mike Figgis

Pagine correlate 
 House